Шанхай Мастерс 2010:

 Shanghai ATP Masters 1000 2009 — крупный мужской турнир по теннису, проведённый в 2009 году в Шанхае.
 Шанхай Мастерс 2009 — крупный турнир по снукеру, проведённый в 2009 году в Шанхае.